IGW steht als Abkürzung für:
 Immissionsgrenzwert
 Industriegewerkschaft Wismut
 Institut für Gemeindebau und Weltmission, evangelikales Institut in Zürich
 Institut für Gesellschaft und Wissenschaft, ein Forschungsinstitut für DDR-Forschung in Erlangen
 Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung, Fakultät für Informatik, Technische Universität Wien
 Institut für integrative Gestalttherapie, ein psychologisch-therapeutisches Institut in Würzburg und Zürich
 Internationale Grüne Woche Berlin

Abkürzung